Соревнования по бегу на 800 метров у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении в Милане прошли 6—7 марта 1982 года во Дворце спорта «Сан-Сиро».

Действующим зимним чемпионом Европы в беге на 800 метров являлся Херберт Вурстхорн из ФРГ.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WB — Высшее мировое достижение | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 6 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 3 забегах вышли 16 легкоатлетов.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 3 спортсмена в каждом забеге (Q) проходили в финал.

Финал 
Финал в беге на 800 метров у мужчин состоялся 7 марта 1982 года. Испанец Антонио Паес спустя 3 года вновь стал зимним чемпионом Европы в беге на 800 метров.

Примечания

Ссылки 
 

бег